Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1968/69. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали

Групова фаза 
Първа група

Класиране

Втора група

Класиране

Трета група

Класиране

Четвърта група

Класиране

 след 1/16 финалите стават някои обединения на клубове:
 1 ЦСКА Червено знаме (София) и Септември (София) – под името ЦСКА Септемврийско знаме (София);
 2 Левски (София), Спартак (София) и Спортист (Кремиковци) се обединяват под новото име Левски-Спартак (София);
 3 Славия (София) и Локомотив (София) – под името ЖСК Славия (София);
 4 Миньор (Перник) и Металург (Перник) – под името Кракра Пернишки (Перник);
 5 на мястото на Локомотив (София) в „А“ РФГ и в турнира за Купата на България е заето от Академик (София).

Полуфинали

Финал 

Голмайстори:
 Марашлиев, Жеков за ЦСКА;
 Митков за Левски.

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6